Jules Richard peut désigner :
 Jules Richard (1816-1891), un photographe français ;
Jules Richard (1825-1899), un journaliste et écrivain français ; pseudonyme de Thomas Jules Richard Maillot.
 Jules Richard (1848-1930), un industriel français ;
 Jules Richard (1862-1956), un mathématicien français, auteur du paradoxe de Richard ;
 Jules Richard (1863-1945), un scientifique français, directeur du Musée océanographique de Monaco de 1900 à 1945.